Super TV2 este un canal de televiziune din Ungaria, lansat pe 2 noiembrie 2012 și este rival între Viasat 3 și RTL II.

Programe 

 Getaway
 90210
 Mr. Sunshine
 Super Mokka
 Jóban Rosszban
 How to Be a Gentleman
 NYC 22
 Sztárban sztár
 Tények Hatkor
 A Nagy Duett
 Pan Am
 Combat Hospital
 Ninas Mal
 Lipstick Jungle
 Breaking In
 Flashpoint
 The Client List
 Las Vegas
 Ringer
 Sue Thomas: F.B. Eye
 Necessary Roughness

Legături externe